Cinco buques de la Marina Real Australiana han empleado el nombre HMAS Sydney, en honor a la capital de Nueva Gales del Sur.

 fue un crucero ligero clase Town, botado en 1912. Inutilizó en combate al crucero ligero alemán SMS Emden en las Islas Cocos en 1914.

 fue un crucero ligero modificado de la clase Leander, botado en 1934. Originalmente bautizado HMS Phaeton, fue comprado por Australia antes de su comisión. Entró en combate con el crucero auxiliar alemán Kormoran en 1941, hundiéndose mutuamente.

 fue un portaaviones ligero clase Majestic botado en 1944 como HMS Terrible, comisionado en la Armada Australiana en 1948. Se empleó como transporte de tropas en la guerra de Vietnam. Fue vendido a Taiwán en 1975 para desguace. 

 fue una fragata lanzamisiles clase Adelaide, botada en 1980.

 es un destructor clase Hobart que entrará en servicio en 2017, basado en el diseño español F-100.

Nombres de buques de guerra de Australia